Camilo Torres puede referirse a:

 Camilo Torres Martínez (1975-), narcotraficante colombiano, jefe de banda criminal "Los Urabeños".
 Camilo Torres Restrepo (1929-1966), sacerdote revolucionario colombiano, prinicipal ideólogo de la "Teología de la liberación" en Colombia. 
 Camilo Torres Tenorio (1766-1816), político colombiano, presidente de la Nueva Granada.